ГРАСП (GRASP — GRAphical System for Presentation) — первая мультимедийная программа для семейства IBM PC и её формат данных был самым распространённым форматом анимации в своё время.

Первоначально Дуг Вулфграм разрабатывал FlashGun, который впервые был представлен публике как GRASP — GRAphical System for Presentation. Оригинальное программное обеспечение разрабатывали Дуг Вулфграм и Роб Невилл. Впоследствии программа была переименована в ГРАфическую Систему для Профессионалов(GRASP — GRaphic Animation System for Professionals). Многие считают это событие рождением мультимедийной индустрии.

ГРАСП 1.0 
В 1984 году Дуг Вулфграм задумал идею языка сценариев, позволяющего управлять выводом графических изображений и строить из них анимацию.

Вулфграм видел растущий спрос на мультимедийные технологии и пригласил Джона Бриджеса, совместно с которым ранее в 1982 году разрабатывался PCPaint для систем с мышью. Совместно они работали над первыми версиями ГРАСП компании Вулфграм Microtex Industries и версия 1.10c была выпущена в сентябре 1986.

Разработав вместе с Джоном PCPaint для редактирования изображений и шрифтов, Дуг создал затем FlashGun с использованием графической библиотеки, включающей все функции для каждой команды сценария. Первоначально использовался язык ассемблера в операциях «Fade» из FlashGun. Использование CGA-изображений создавало сложности и требовало переделки процедур библиотеки. Все процедуры хранились в архиве ZIB и были переименованы в GLIB архивации GL файлов (GRASP GL library format).

ГРАСП 2.0 
В 1987 GRASP 2.0 перестал распространяется как Shareware и стал коммерческим продуктом, издаваемым в США Пол Мейс Software. Джон Бриджес взял на себя ответственность за развитие основных функций построения Вулфграма, внешних утилит и новых команд.

ГРАСП 3.0 и 3.5 
В 1988 вышел GRASP 3.0, а в октябре — и GRASP 3.5 в комплекте с Pictor Paint, улучшением PCPaint. Теперь ГРАСП 3.5 «поддерживает широкий спектр видео форматов, в том числе CGA, EGA, Hercules, VGA и все популярные расширения VGA режимах до 800х600 и 1024х768 пикселей. Программное обеспечение выводит и позволяет редактировать изображения в нескольких стандартных форматах, включая PC Paintbrush (PCX) и GIF.»

Отмеченный наградами аниматор Том Гатери утверждает, что с помощью ГРАСП в 1990 его ранних анимационных компьютерных программах «позволял строить динамичные сцены с детальной анимацией до такой степени, что считалось невозможным на тот момент многими программистами».

ГРАСП 4.0 
В феврале 1991 был выпущен GRASP 4.0 с возможностью создания «само-исполняющихся» демо-файлов(EXE) и поддержкой AutoDesk FLI/FLC и цифрового звука PC-спикера в надежной среде программирования. Кроме того, были включены ARTOOLS и коллекция инструментов манипуляции изображениями с возможностями морфинга и управлением ключевыми моментами анимации. В том же году HRFE (High Res Flic Enhancement) был предложен в качестве дополнения для ГРАСП «позволяя ГРАСП определять, импортировать, обрабатывать и собирать анимацию, созданную в среде Autodesk Animator’s Pro».

В опубликованной статье критики GRASP 4.0, авторы Стюарт Уайт и Джон Ленарчич заметили, что «язык ГРАСП предлагает творческую свободу в разработке интерактивных мультимедийных презентаций, особенно для опытных программистов художественных наклоностей».

Урезанная версия GRASP 4.0 включала также копии Филиппа Шаддок в «Творения Мультимедия: практический семинар для изучения анимации и звука».

Мультимедия ГРАСП 1.0 
В июне 1993 года был реализован Multi-Media GRASP 1.0 с поддержкой TrueColor.

Авторства и право собственности

В начале 1990 Дуг Вулфграм продал свои оставшиеся права на GRASP (и PCPaint) Джону Бриджес.

В 1994 году развитие ГРАСП остановилось, когда Джон Бриджес прервал контракт с Полом Мейсом. В 1995 году Джон создал GLPro для IMS Communications Ltd — новейшие воплощения идей Джона по GRASP с обновлением для  Windows. В 2002 году Джон Бриджес создал AfterGRASP — преемника GRASP и GLPro.

Алгоритмы

Демонстрация 
К сожалению, найти большой архив GRASP-анимации достаточно сложно. Хотя, вот некоторые ссылки:
 http://www.jumpjet.info/Offbeat-Internet/More/ASCII/ascii.htm
 http://www.juggling.org/animations/old.html

Ссылки 

Графическое программное обеспечение